Голіцина — жіноча форма російської прізвища .

 Відомі носії 
 Голіцина Авдотья Іванівна (уроджена  Ізмайлова; 1780-1850) — «Princesse Nocturne», знайома Олександра Пушкіна.
 Голіцина Олександра Петрівна (уроджена  Протасова; 1774-1842) — фрейліна і письменниця.
 
 Голіцина Анастасія Петрівна (уроджена  Прозорівська; 1665-1729) — статс-дама, княгиня-ігуменя всеп'янішого собору
 
 
 Голіцина Олена Олександрівна (1785-1855) — фрейліна.
 Голіцина Єлизавета Олексіївна (1797-1843) — католицька черниця і місіонер.
 Голіцина Клара Миколаївна (. 1925) — російська художниця.
 Голіцина Матильда Миколаївна (справжнє ім'я  Мотря Тихонівна, більш відома під прізвищем  Мадаєва ; 1842—1889) — артистка балету, солістка санкт-петербурзького Імператорського Маріїнського театру.
 Голіцина Наталія Степанівна (1794-1890) — фрейліна, кавалерственні дама; «Princesse Moustache».
 Голіцина Наталія Петрівна (уроджена  Чернишова; 1741-1837) — фрейліна «при дворі чотирьох імператорів»; статс-дама і кавалерственні дама.
 Голіцина Парасковія Андріївна (уроджена Шувалова; 1767-1828) — фрейліна, письменниця, господиня популярного салону.
 Голіцина Софія Володимирівна (в заміжжі  Строганова; 1774-1845) — графиня, придворна статс-дама, перекладачка.